A Universidade de Nha Trang é uma universidade no Vietname, localizada na cidade de Nha Trang.

Nha Trang
Nha Trang